Good Time (Alan Jackson), album van de Amerikaanse countryzanger Alan Jackson.
 Good Time (A), nummer van A.
 Good Time (Owl City & Carly Rae Jepsen), een single van Carly Rae Jepsen & Owl City
 Good Time (film), Amerikaanse misdaadthriller uit 2017